«Кукушкины слёзки» — местное название некоторых видов растений:
 Ирис русский
 Любка двулистная
 Тайник яйцевидный 
 Трясунка
 Ятрышник
 Название книг
 «Кукушкины слёзки» — книга Василия Шукшина.
 «Кукушкины слёзы» — книга А. Н. Толстого.
 «Кукушкины слёзки» — стихотворение Н. А. Холодковского.

Примечания